Домбровка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Домбровка — хутор в Брестском районе Брестской области.
 Домбровка — микрорайон во Фрунзенском районе Минска.
 Домбровка (и ) — хутор в Сопоцкинском поссовете Гродненского района Гродненской области ().

Россия 
 Домбровка — деревня в Благоварском районе Башкортостана.